Le bâtiment principal de l’Université d’Helsinki (en ) est un bâtiment situé sur la Place du Sénat à Helsinki en Finlande.

Description 
Le bâtiment conçu par Carl Ludvig Engel dans le Style Empire est construit en 1832. Dans les années 1930, il est agrandi selon les plans de l’architecte Johan Sigfrid Sirén et occupe alors tout le quartier.

Liens externes

Articles connexes
 Liste des bâtiments historiques d'Helsinki

Références 

Bâtiment à Helsinki
Université d'Helsinki
Kluuvi
Bâtiment de Carl Ludwig Engel
Bâtiment de Johan Sigfrid Sirén